Стульнево — топоним:

Украина 

 Запорожская область
 Стульнево — село,  Черниговский район
 Стульнево — посёлок,  Черниговский район